Kaptensgatan är ett gatunamn som finns i en rad städer, bland annat:

Kaptensgatan, Göteborg
Kaptensgatan, Helsingfors
Kaptensgatan, Malmö
Kaptensgatan, Stockholm

Gator i Sverige